Николаос Драгумис () е гръцки политик, писател и литературен критик от XIX век.

Биография 
Роден е в 1809 година в Цариград в семейството на революционера и политик от Богатско Маркос Драгумис. Преследвано от властите заради революционната дейност на бащата, семейството му се мести в Одеса, после на Парос и на Наксос, където Николаос завършва католическо училище на лазаристите. Мести се в Навплион, където е секретар на Третото национално събрание в Ермиони и Тризина в 1827 година. По-късно е назначен като чиновник в канцеларията на Йоанис Каподистрияс. Заема различни държавни постове и през 1862 г. става министър на вътрешните работи в правителството на Йоанис Колокотронис. Избран е за член на градския съвет на Атина. Умира в Атина през 1879 година.

Драгумис е колумнист в русофилския вестник „Еон“ и в списанието „Евтерпи“. Един от създателите е на авангардните литературни списания „Пандора“ и „Спектатьор дьо л'Ориан“. Важен негов труд е „Исторически спомени“ (1874), в които разказва личната си гледна точка за политиката през годините 1821 - 1862. Също така превежда много чужди книги, литературни, исторически и политически, като например „Поп каро“ на Йожен Скриб, „Ловецът“ (1851) на Г. Фери, „Историята на Георги Кастриот“ (1856) на Камий Паганел, „Пътешествията на Гъливер“ на Джонатан Суифт и „Наръчникът на трудовите хора“ (1869) на Т. Баро.

Родословно дърво

Бележки 

Николос Драгумис
Македонски гърци
Гръцки учени
Гръцки политици
Министри
Гръцки писатели
Гръцки литературни критици
Гръцки преводачи
Родени в Истанбул
Починали в Атина
По произход от Богатско